Galegos se refiere a los habitantes de Galicia. Como topónimo indica un lugar repoblado con gente procedente de este territorio.

Puede referirse a:

En España

En Galicia 
Galegos (Frades), parroquia del concello de Frades.
Galegos (Lalín), lugar y parroquia del concello de Lalín.
Galegos (Láncara), lugar y parroquia del concello de Láncara.
Vigo de Galegos, lugar de dicha parroquia.
Galegos (Navia de Suarna), parroquia del concello de Navia de Suarna.
Galegos (Riotorto), lugar y parroquia del concello de Riotorto.
A Veiga de Galegos (Riotorto), lugar de dicha parroquia.
Galegos (Golada), lugar de la parroquia de Eidián, concello de Agolada.
Galegos (Carballedo), lugar de la parroquia de San Mamede de Lousada, concello de Carballedo.
Galegos (Lugo), lugar de la parroquia de Saa, concello de Lugo.
Galegos (Pantón), lugar de la parroquia de San Vicente de Castillón, concello de Pantón.
Galegos (Pol), lugar de la parroquia de Pol, concello de Pol.
Galegos (Porriño), lugar de la parroquia de Atios, concello de Porriño.
Galegos (Saviñao), lugar de la parroquia de Diomondi, concello de Saviñao.
Galegos (Vilanova), lugar de la parroquia de San Pedro de Vilanova, concello de Vedra.
Galegos (Ribadulla), lugar de la parroquia de Santa Cruz de Ribadulla, concello de Vedra.
Os Galegos, lugar de la parroquia de Frexulfe, concello de O Valadouro.
A Veiga de Galegos (Meira), lugar de la parroquia de Seixosmil, concello de Meira.
Galegos (barrio), barrio de la ciudad de Lugo.

En Portugal 
Galegos (Penafiel), freguesia del municipio de Penafiel;
Galegos (Póvoa de Lanhoso), freguesia del municipio de Póvoa de Lanhoso;
Santa Maria de Galegos (Portugal), freguesia del municipio de Barcelos;
São Martinho de Galegos, freguesia del municipio de Barcelos;
São Bartolomeu dos Galegos, freguesia del municipio de Lourinhã.